Linga sombrerensis är en musselart som först beskrevs av Dall 1886.  Linga sombrerensis ingår i släktet Linga och familjen Lucinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
sombrerensis